Karl Sievers ist der Name folgender Personen:

* Karl von Sievers (Staatsmann) (1710–1775), deutsch-baltischer Staatsmann im russischen Dienst
 Karl von Sievers (Offizier) (1745–1821), deutsch-baltischer Offizier und russischer Hofrat
 Karl Sievers (Admiral) (1868–1940), deutscher Konteradmiral
 Karl Sievers (Baumeister) (1880–1925), deutscher Bauingenieur und Baubeamter
 Karl Sievers (General) (1892–1961), deutscher Generalleutnant 
 Karl Friedrich von Sievers (1761–1823), russischer Jurist und Richter

Siehe auch:
 Carl Sievers